Slovenija v kvalifikacijah za nastop na Evropskem prvenstvu v nogometu 2000.

Kvalifikacije

Lestvica

Tekme

Dodatne kvalifikacije 

Slovenska nogometna reprezentanca
Evropsko prvenstvo v nogometu 2000